Abraham García puede referirse a:

 Abraham García Aliaga, entrenador de fútbol español.
 Abraham García Cano, cocinero español.
Abraham García Rojas, político colombiano.